МАЗ-205 — белорусский городской сочленённый низкопольный автобус особо большой вместимости. Предназначен для крупных городов  с интенсивным и сверхинтенсивным пассажиропотоками. Является преемником МАЗ-105. Выпускался в единственной модификации .069, выпущено всего 8 экземпляров.

Описание 
Презентация МАЗ-205 состоялась на Минском автозаводе 7 октября 2009 года. 

Как и базовый МАЗ-203, МАЗ-205 полностью низкопольный, что очень удобно для городских маршрутов. Также есть пандус для людей с ограниченными возможностями. МАЗ-205 соответствует европейским нормам.

В кабине водителя установлено новейшее оборудование, а также имеется большое количество удобств для водителя. Как и на МАЗ-203, передние двери предназначены только для пассажиров (в одной модификации есть пятая («глухая») дверь для водителя).

Двигатель на МАЗ-205 — Mercedes-Benz (Евро-5), что позволяет его эксплуатировать в странах Восточной Европы. Поскольку некоторые страны переходят на Евро-5, МАЗ-205 предлагается как замена старым автобусам. Двигатель находится перед «гармошкой».

Эксплуатируется в России и Польше.

В 2011 году был также представлен и удлинённый вариант с бо́льшим количеством дверей МАЗ-215 — городской сочленённый низкопольный автобус особо большой вместимости Минского автомобильного завода. В 2018 году был разработан МАЗ-216 - автобус с двигателем в прицепе («толкающий» привод).

Галерея

См. также 
 CityLAZ-20
 МАЗ-105
 МАЗ-215
 МАЗ-216

Примечания

Ссылки 
 Описание МАЗ-205
 Характеристики МАЗ-205

 0205
Сочленённые автобусы